Maritsa peut désigner :
 en bulgare (le nom étant écrit Марица) :

Hydronyme 
 la Maritsa, fleuve des Balkans, dont l'essentiel du cours se trouve en Bulgarie, avant de constituer, sur plusieurs dizaines de kilomètres, la frontière entre la Grèce et la Turquie, puis de se jeter dans la mer Égée ;

Toponymes 
 l'obchtina de Maritsa, municipalité bulgare située dans l'oblast de Plovdiv, et qui tire son nom du fleuve qui la traverse sur plusieurs dizaines de kilomètres ;
 Maritsa est un village de grec de Rhodes.
 Maritsa, village bulgare de l'obchtina de Samokov, situé dans l'oblast de Sofia (« non urbain »).

Historique 
 la bataille de la Maritsa eut lieu près de la Maritsa à côté du village de Černomen (aujourd'hui Orménio en Grèce) le  entre les forces turques de Lala Şâhin Paşa et le roi serbe de Macédoine Vukašin Mrnjavčević.

Musique 
 La Maritza, album sorti en 1968 de Sylvie Vartan
 La Maritza, chanson de Sylvie Vartan
 Choumi Maritsa, aussi connue comme Choumi Maritsa okarvavena ou Choumi Maritsa okârvavena (Шуми Марица окървавена, "Gronde la Maritza rouge de sang") fut l'hymne national de la Bulgarie de 1886 à 1947.